Szőke – comune ungherese della provincia di Baranya
 Adrián Szőke (1998) – calciatore serbo
 István Szőke (1947-2022) – calciatore ungherese
 Katalin Szőke (1935-2017) – nuotatrice ungherese
 Péter Szőke (1947-2022) – tennista ungherese